Homeostase (fysiologie)
 Homeostase (sociologie)